Ženská čtyřhra bett1open 2022 probíhala okolo poloviny června 2022. Do deblové soutěže berlínského tenisového turnaje hraného na trávě nastoupilo šestnáct párů. Obhájkyněmi titulu byly Bělorusky Viktoria Azarenková s Arynou Sabalenkovou.  Azarenková do turnaje nezasáhla. Spoluhráčkou Sabalenkové se stala Veronika Kuděrmetovová, ale před úvodním kolem ze soutěže odstoupily.

Vítězem se stal nejvýše nasazený, australsko-český pár Storm Sandersová a Kateřina Siniaková, který ve finále zdolal nenasazené francouzsko-švýcarské duo Alizé Cornetovou a Jil Teichmannovou po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–3. Na pokraji vyřazení se přitom ocitly již ve čtvrtfinále, kde proti páru Melicharová-Martinezová a Perezová odvracely mečbol, než ovládly supertiebreak poměrem [12–10]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 470 bodů a získaly při premiérovém společném startu první trofej. Sandersová na okruhu WTA Tour vybojovala čtvrtý deblový titul. Pro Siniakovou to bylo osmnácté takové turnajové vítězství, ale již třetí v probíhající sezóně. Bodový zisk zajistil Australance nové žebříčkové maximum v deblové hodnocení, zatímco Češka se po týdnu vrátila zpět na třetí příčku.

Nasazení párů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

WTA German Open
Tenis v Německu v roce 2022
WTA Tour 2022